Strangers on a Train (roman), een roman van Patricia Highsmith
Strangers on a Train (film), een film van Alfred Hitchcock
Strangers on a Train (band), een Britse muziekgroep